Adrien Hébrard peut désigner :

 Adrien Hébrard (1833-1914), journaliste, directeur de journal et homme politique français
 Adrien Hébrard (1865-1937), fondeur d'art français